Мавлиев Ратмир Рафилович (род. 14 августа 1989, Нефтекамск, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, Глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 16 марта 2022 года (и.о. с 14 февраля 2022 по 16 марта 2022). 

С марта 2019 года по 14 февраля 2022 года — глава администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, секретарь местного отделения Партии Единая Россия, бывший предприниматель. Сын влиятельного местного предпринимателя Рафила Мавлиева.

Биография 
В 2008 году начал заниматься предпринимательской деятельностью в различного рода направлениях.

В 2011 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В этом же году прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса.

В 2014 году стал выпускником Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Политическая и общественная деятельность 
С 2013 года - член молодежного объединения «Выбирай!». Возглавлял местную федерацию спортивной борьбы. Входил в Молодежную общественную палату при Госсобрании — Курултае Башкирии.

С декабря 2015 года по апрель 2016 года — заместитель руководителя по инфраструктурному развитию.

и. о. руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

С апреля 2016 года по март 2019 года был Советником Главы Альметьевского муниципального района по инвестиционному развитию

С марта 2019 года — глава администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

14 февраля 2022 года назначен и.о. главы администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

16 марта 2022 года Ратмир Мавлиев был утверждён в должности Главы администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации ГО г. Нефтекамск
 Нефтекамск идет на опережение
 Телеграм-канал Мавлиева Р.Р.
  

Персоналии:Нефтекамск
Главы Уфы